Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al IV-lea î.Hr. - Secolul al III-lea î.Hr. - Secolul al II-lea î.Hr.

Decenii: Anii 340 î.Hr. Anii 330 î.Hr. Anii 320 î.Hr. Anii 310 î.Hr. Anii 300 î.Hr. - Anii 290 î.Hr. - Anii 280 î.Hr. Anii 270 î.Hr. Anii 260 î.Hr. Anii 250 î.Hr. Anii 240 î.Hr.

Ani: 297 î.Hr. 296 î.Hr. 295 î.Hr. 294 î.Hr. 293 î.Hr. - 292 î.Hr. - 291 î.Hr. 290 î.Hr. 289 î.Hr. 288 î.Hr. 287 î.Hr.
 


Evenimente

Arte, Științe, Literatură și Filosofie

Nașteri

Decese 

292 î.Hr.